Сульфид марганца — одно из следующих химических веществ, солей марганца и сероводородной кислоты:
 Сульфид марганца(II)
 Сульфид марганца(IV)

См. также 
 

М